Рыбинское — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Рыбинское — до 1993 г. название села Косшокы в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области

Украина 
 Рыбинское — село в Волновахском районе Донецкой области.

См. также 
 Рыбинское сельское поселение
 Рыбинский